Trean kan avse:

 Skolår 3 – ett skolår i den svenska grundskolan
 TV 3 – en svensk TV-kanal
 Sveriges Radio P3 – en svensk radiokanal
Flamingokvintetten 3 – ett album av Flamingokvintetten
 Trean (fotbollsserie) – den fjärde högsta fotbollsserien för herrar i Finland